Adoration – film del 1928 diretto da Frank Lloyd
Adoration – cortometraggio del 1928 diretto da Andrew L. Stone
Adoration – film del 2008 diretto da Atom Egoyan
Adorazione (Adoration) – film del 2019 diretto da Fabrice du Welz